Název Kozlany nese několik sídel:

 Kozlany (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Kozlany (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov

Podobné názvy 
 Kožlany

Externí odkazy